Gråhara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråhara (Föglö, Åland), 
 Gråhara, Helsingfors, Nyland,

Se även
Gråharu
Gråharun
Gråharuna